El nombre Abel González puede referirse a:

 Abel González Arbesu (1979-), cantante español.
 Abel González Chávez (1943-2019), periodista deportivo colombiano.
 Abel González Malo, dramaturgo cubano
 Abel González Massenet (1914-2009), médico dominicano.